Yash (acteur) - Indiaas  acteur actief in Kannada film
 Yash (film) - Indiase Bollywood film uit 1996
 Jasj - rivier in Rusland